609 км, 609-й киломе́тр — топоним в пост-СССР.

По происхождению — название по расстоянию от узловых станций, от которых начинается километраж на линиях, где расположены платформы.

 609  км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Юго-Восточная железная дорога (Курская область). Код 435111.
 609  км — остановочный пункт / пассажирская платформа, Узбекская железная дорога (Узбекистан). Код 737321.